Berrien megye (Georgia) 
 Berrien megye (Michigan)